Sport am Sonntag

 Sport am Sonntag (ORF), Sportsendung des Österreichischen Rundfunks
 Sport am Sonntag (ZDF), ehemalige Sportsendung des Zweiten Deutschen Fernsehens (bis 2000)